Hr.Ms. Isaac Sweers (1941), een Nederlandse torpedoboot van de Gerard Callenburghklasse.
Hr.Ms. Isaac Sweers (1968), een Nederlands fregat van de Van Speijkklasse.